Ащерино — бывшая деревня в Алексинском районе Тульской области.

История 
До административной реформы Петра I Ащерино относилось к Конинскому стану Алексинского уезда.

В писцовых книгах и ревизиях XVII—XVIII в. чаще называется Ощерино или Ощерина. Ручей, протекающий вдоль деревни (ныне чуть севернее) в источниках XVII в. именуется речка Сосенка (приток Крушмы), название в дальнейшем утрачено. Согласно писцовой книге 1628 г. принадлежала Михаилу и Петру Зиновьевичам Воропоновым. По ревизии 1709 г. принадлежала боярину Борису Гавриловичу Юшкову.

Упоминается на плане Генерального межевания Тульского наместничества 1790 года как деревня Ащерина.

По ревизии 1811 г. Ащерино принадлежало братьям Александру и Сергею Михайловичу Голицыным, которым в том же уезде принадлежали Широносово, Богатьково, Ушаково и др.

На момент крестьянской реформы 1861 г. принадлежало крупному землевладельцу Александру Ивановичу Воронецкому. Ему же в том же уезде принадлежали Богучарово, Широносово, Богатьково, Ушаково, Борисово, Ламинцево, Плешивка и Ступино.

По состоянию на 1913 г. деревня Ащерино относилась к Ащеринскому сельскому обществу Широносовской волости Алексинского уезда.

В 1912 году в Алексинском уезде была проведена подворная перепись. Имелось 56 хозяйств (из них 47 наличных и 9 отсутствующих), 279 человек (153 мужчины и 126 женщин) наличного населения (из них 58 грамотных и полуграмотных и 8 учащихся).
Имелось 97 земельных наделов, всего 321,1 десятина надельной земли, а также 40,8 десятин удобной арендованной земли. 37,3 десятины удобной земли было сдано в аренду.

В пользовании наличных хозяйств находилось 228,8 десятин пашни, 39,2 десятины сенокоса, 22,1 десятины леса, 12,2 — усадебной земли, 7,2 — кустарника, 6,1 — выгона, 5,8 — неудобной земли.

Под посевами находилось 176,1 десятина земли (в том числе 10 десятин усадебной), из неё озимая рожь занимала 71,3 десятины, яровой овёс — 71,7 десятины, чечевица — 11,3, картофель — 9,3, конопля — 5, прочие культуры — 7,5 десятин.

У жителей было 49 лошадей, 73 головы КРС, 50 овец и 58 свиней; 1 хозяйство держало 5 ульев пчёл.
Промыслами занимались 68 человек: 20 — местными и 48 отхожими (в основном в Москве), из них 14 столовщиков, 10 сапожников, 9 штукатуров, 5 рабочих самоварной фабрики, 4 чернорабочих.

По переписи 1926 года деревня входила в состав Панского сельсовета Алексинского района, имелось 62 крестьянских хозяйства и 284 жителя (117 мужчин, 167 женщин).

Ко Второй мировой войне число дворов сократилось до 31.

На карте 1982 года обозначена как населённый пункт с населением около 10 человек, на карте 1989 года — уже как нежилая. После этого деревня упразднена, в настоящее время на её месте — урочище Ащерино.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Тульской области